Kuligowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Kuligowo, un village dans la powiat de Międzyrzecz.
 Kuligowo, un village dans la powiat de Zielona Góra.